Гаянэ́ или Гаяне́ () — армянское женское имя греческого происхождения; русские формы имени — Гаиания, Гаяния. Греческая форма () образована от  — Гея, либо от  — земля.

 Гаяне (Гаиания; † 301 или 304) — настоятельница монастыря, раннехристианская армянская мученица и святая.
 «Гаянэ» — балет Арама Хачатуряна (1942).

См. также 
 Церковь Святой Гаянэ — базилика VII века в Эчмиадзинском монастыре, г. Вагаршапат, Армения.

Примечания